Giardinelli ist der Name

 einer kleinen Insel vor Sardinien außerhalb von der Stadt La Maddalena, siehe Giardinelli (Sardinien) 

und ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Giardinelli (* 1979), französischer Komiker
 Mempo Giardinelli (* 1947), argentinischer Schriftsteller